John Pope (escritor) (1749-1802), soldado dos Estados Unidos, viajante, e autor
John Pope (Senador) (1770-1845), político dos Estados Unidos, senador por Kentucky, e governador do Território do Arkansas
John Pope (Marinha)(1798-1876), oficial da Marinha na Guerra Civil Americana
John Pope (1822-1892), soldado dos Estados Unidos e general da União na Guerra Civil
John Pope (vereador) (nascido em 1972), Chicago vereador da ala 10
John Pope (astronauta fictício), personagem fictício 
John Papa (artista) (1821-1880), artista de Boston, Massachusetts 
John Henry Pope (1824-1889), fazendeiro, madeireiro, empresário ferroviário, e um político do Canadá
John Russell Pope (1874-1937), arquiteto dos Estados Unidos

Desambiguação